Aleksandar Stojanović (1954) – ex calciatore jugoslavo, di ruolo portiere
 Danijel Stojanović (1984) – calciatore croato, di ruolo difensore 
 Dejan Stojanović (1959) – poeta, scrittore, saggista, filosofo, uomo d'affari ed ex giornalista serbo
 Dejan Stojanović (1993) – calciatore austriaco naturalizzato macedone, di ruolo portiere
 Filip Stojanović (1988) – calciatore serbo, di ruolo centrocampista
 Ivan Stojanović (1829-1900) – presbitero e scrittore serbo con cittadinanza austro-ungarica
 Jovan Stojanović (1992) – calciatore serbo, di ruolo centrocampista
 Ljubomir Stojanović (1860-1930) – politico serbo, primo ministro del Regno di Serbia 
 Luka Stojanović (1994) – calciatore serbo, di ruolo centrocampista
 Marko Stojanović (1998) – calciatore serbo, di ruolo centrocampista
 Milan Stojanović (1988) – calciatore serbo, di ruolo centrocampista
 Milan Stojanović (1911–...) – calciatore jugoslavo, di ruolo portiere
 Miloš Stojanović (1984) – calciatore serbo, di ruolo attaccante 
 Mirko Stojanović (1939) – ex calciatore e allenatore di calcio jugoslavo
 Momčilo Stojanović, detto Mike (1947-2010) – calciatore jugoslavo naturalizzato canadese, di ruolo attaccante
 Nenad Stojanović (1976) – politologo, giornalista e politico svizzero
 Nina Stojanović (1996) – tennista serba
 Petar Stojanović (1995) – calciatore sloveno, di ruolo centrocampista o difensore
 Saša Stojanović (1983) – ex calciatore serbo, di ruolo centrocampista
 Slaviša Stojanovič traslitterato anche come Stojanović (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore sloveno
 Slaviša Stojanović (1989) – calciatore serbo, di ruolo attaccante 
 Slavko Stojanović (1930-2012) – calciatore jugoslavo, di ruolo portiere
 Stevan Stojanović (1964) – ex calciatore jugoslavo, di ruolo portiere
 Stevan Stojanović Mokranjac (1856-1914) – compositore serbo
 Vojislav Stojanović (1997) – cestista serbo